Э́дён Ле́хнер (; ,  — , ) — венгерский архитектор.

Биография 
Учился в Политехническом институте в Будапеште, Академии художеств в Берлине, в учебных заведениях Франции и Англии. С 1868 года работал в Будапеште и других городах Австро-Венгрии — Братиславе, Зренянине, Кечкемете.

Раннее творчество — в духе эклектики, позднее стал ярчайшим представителем венгерского модерна. Лехнер старался выразить языком архитектуры венгерский национальный характер. Одним из первых применил в Венгрии бетон и сталь.

Работы 
 Музей прикладного искусства в Будапеште (1893—1896)
 Институт геологии в Будапеште (1898—1899)
 Здание почтамта-сберкассы в Будапеште (1899—1902)
 Католическая гимназия на Грёсллинговой улице в Братиславе (1906—1908)
 Костёл Святой Елизаветы в Братиславе на улице Безручова (1907—1913)

Память
10 июня 2013 года, день смерти Лехнера и Гауди, был выбран как ежегодно отмечаемый Всемирный день модерна.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article069986.html Эдён Лехнер в Большой советской энциклопедии]

Архитекторы Венгрии
Архитекторы модерна
Похороненные на кладбище Керепеши
Архитекторы Будапешта
Архитекторы Братиславы